El Trofeu Individual Bancaixa de 2005 és la XX edició del Trofeu Individual Bancaixa de la modalitat d'Escala i corda de la pilota valenciana.

Pilotaires

Des de la fase prèvia 
 Adrián I de Sueca
 Colau de La Pobla de Vallbona
 Martí
 Soro III de Massamagrell

Des de les eliminatòries 
 Adrián I de Sueca
 Cervera d'Alaquàs
 León de el Genovés
 Miguel de Petrer
 Núñez de València
 Pedro de València

Des de la fase final 
 Álvaro de Faura
 Genovés II de el Genovés

Partides

Fase prèvia

Notes a la fase prèvia 
 Es classifiquen Colau i Soro III.

Eliminatòries

Notes a les eliminatòries 
 Es classifiquen Pedro i León.

Fase final

Enllaços externs 
 

Campionat Individual d'Escala i Corda
Competicions esportives del 2005